Сипрес има више значења:

 Сипрес (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сипрес (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сипрес (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сипрес (Толиман), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Сипрес (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику